Бобровский сельсовет — муниципальное образование и/или административно-территориальная единица:

Белоруссия 
 Бобровский сельсовет — сельсовет в Лепельском районе Витебской области.

Россия 
 Бобровский сельсовет — Алтайский край, Первомайский район.
 Бобровский сельсовет — Алтайский край, Шипуновский район.
 Бобровский сельсовет — Волгоградская область, Серафимовичский район.
 Бобровский сельсовет — Вологодская область, Нюксенский район.
 Бобровский сельсовет — Иркутская область, Усть-Кутский район.
 Бобровский сельсовет — Красноярский край, Большеулуйский район.
 Бобровский сельсовет — Курская область, Поныровский район.
 Бобровский сельсовет — Курская область, Рыльский район.
 Бобровский сельсовет — Новосибирская область, Сузунский район.
 Бобровский сельсовет — Самарская область, Кинельский район.
 Бобровский сельсовет — Свердловская область, Слободо-Туринский район.
 Бобровский сельсовет — Тверская область, Оленинский район.
 Бобровский сельсовет — Тульская область, Арсеньевский район.
 Бобровский сельсовет — Челябинская область, Троицкий район.